Сухору́кова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Сухорукова, Анна Ивановна (1919—1984) — работница советского сельского хозяйства, звеньевая колхоза «Красный маяк», Герой Социалистического Труда.
 Сухорукова, Наталья Владимировна (род. 1975) — украинская футболистка.

Топоним 
 Сухорукова — деревня в Ханты-Мансийском районе Российской Федерации. См. также